El Pic de la Colilla o Pic dels Estanyons és una muntanya de 2.836 metres que es troba entre el municipi de Lles de Cerdanya a la comarca de la Baixa Cerdanya i el d'Escaldes-Engordany a (Andorra).

Referències 

Muntanyes de Lles de Cerdanya
Muntanyes d'Andorra
Geografia d'Escaldes-Engordany
Frontera entre Andorra i Espanya